Pecado mortal
Ou ainda:
Pecado mortal (1960) - produzida pela Televisa
Pecado Mortal (filme) - de 1970
Pecado Mortal (telenovela) - de 2013 produzida pela Rede Record

Desambiguação
Desambiguações de artes